Saint-Mandé, commune française située dans le département du Val-de-Marne
 Saint-Mandé, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Vievy-le-Rayé
 Saint-Mandé-sur-Brédoire est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime
 Saint-Mandé ou Saint-Mandé — Tourelle, station du métro de Paris

Dans la voirie parisienne on trouve, se référant à Saint-Mandé, commune française située dans le département du Val-de-Marne :
 l’avenue de Saint-Mandé ;
 la porte de Saint-Mandé de l’ancienne enceinte de Thiers ;
 la porte de Saint-Mandé du bois de Vincennes.

Voir aussi 
Saint Mandé, ou saint Maudez, abbé breton du .
  

Homonymie de toponyme